Hamra (Zweden), een plaats in de gemeente Ljusdal in Zweden
 Nationaal park Hamra (Zweden)
 Hamra (mosjav), een mosjav en Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever
 Hamra (de Rode), regio Fum al-Khalig (noorden) van Oud Caïro